Niigata kan syfta på:

 Niigata (stad) – en residensstad i Niigata prefektur i Japan
 Niigata prefektur – en prefektur i Chubu-området på ön Honshu, Japan